Kirkuk – città dell'Iraq 
 Kirkuk – giacimento petrolifero iracheno
 Kirkuk FC – società calcistica irachena